Un chevalier noir est un stéréotype dans la littérature médiévale anglo-saxonne.

Dans la fiction, l'expression peut désigner :
 Le Serment du chevalier noir (The Black Knight), film de Tay Garnett (1954) ;
 Le Chevalier Black (Black Knight), un film américain de Gil Junger (2001) ;
 The Dark Knight : Le Chevalier noir, film de la série Batman (2008) ;
 le Chevalier Noir, un personnage du cycle arthurien dans le poème La Reine des fées d'Edmund Spenser ;
 le Chevalier noir, un super-héros de Marvel Comics ;
 Sonic et le Chevalier noir, un jeu vidéo développé par Sega.
 le chevalier noir, est un personnage du film Monty Python : Sacré Graal ! des Monty Python (1975)

Le chevalier noir est un poisson d'eau douce d'Amérique du Nord.
Le Chevalier noir, un satellite hypothétique.